Jaworniczka – potok, dopływ Głogoczówki w Beskidach Zachodnich
 Jaworniczka – potok, dopływ Klikawy w Sudetach